Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар 2019 проводился с 12 по 16 декабря 2018 года в городе Минск на арене «Минск-Арена».

Команда-победитель чемпионата получала право представлять Белоруссию как её смешанная парная сборная на .

В чемпионате принимало участие 12 команд.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда Илья Шоломицкий / Татьяна Торсунова (Илья Шоломицкий стал чемпионом во 2-й раз), победившая в финале команду Николай Криштопа / Полина Петрова. Бронзовые медали завоевала команда Алексей Смотрин / Маргарита Дешук, победившая в матче за 3-е место команду Виталий Бурмистров / Алина Павлючик.

Формат турнира 
Команды делятся на 2 группы по 6 команд, где играют по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в группах первое место, выходят сразу в полуфинал плей-офф; команды, занявшие в группах 2-е и 3-е место, играют в четвертьфиналах за выход в полуфинал наперекрест (2-е место группы А с 3-м местом группы Б, и наоборот). Далее в плей-офф розыгрыш проводится по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Матчи играются в 8 эндов.

При ранжировании команд по результатам группового этапа при равенстве количества побед преимущество получает победитель личной встречи. При итоговом ранжировании команд из разных групп, не вышедших в плей-офф, преимущество получает команда с лучшим результатом по тестовым броскам в дом (, команда с меньшим значением занимает более высокое место).

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в полуфиналы плей-офф
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2018 год в кёрлинге
Чемпионаты Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар
Спорт в Белоруссии в 2018 году
Спортивные соревнования в Минске
Декабрь 2018 года